Krusche ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Krusche (1876–1961), deutscher Fabrikant und Politiker
 Dietrich Krusche (* 1935), Autor und Prof. em. für Interkulturelle Hermeneutik
 Gerd Krusche (* 1955), österreichischer Politiker (FPÖ) 
 Günter Krusche (1931–2016), lutherischer Theologe, Generalsuperintendent in Ost-Berlin
 Karin Krusche (* 1950), bremische Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Lisa Krusche (* 1990), deutsche Schriftstellerin und Essayistin
 Lutz Krusche, deutscher Journalist und Auslandskorrespondent
 Martin Krusche (* 1966), deutscher Jazz-Saxophonist und Komponist
 Peter Krusche (1924–2000), lutherischer Theologe, Bischof für Hamburg
 Werner Krusche (1917–2009), evangelischer deutscher Theologe, Bischof für Sachsen in Magdeburg